Банске () — село и одноимённая община в округе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1397 году.

В селе есть греко-католическая церковь святых Петра и Павла, построенная в 1788 году в стиле позднего барокко на месте более старого храма с 1678 года, с 1963 года национальная культурная достопримечательность.

Население 
В селе проживает 1647 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 76,54%
 цыгане — 23,11%

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 греко-католики — 89,78%,
 римо-католики — 9,33%,
 протестанты — 0,14%,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой церкви - 0,62%

Примечания 

Населённые пункты Словакии